Odendahl ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Odendahl (* 1984), deutscher Journalist
 Doris Odendahl (1933–2013), deutsche Politikerin (SPD)
 Florian Odendahl (* 1974), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Johannes Odendahl (* 1968), deutscher Germanist
 Johann Paul Odendahl Metz CM (1888–1957), deutscher Missionar und Geistlicher
 Kerstin Odendahl (* 1968), deutsche Juristin, Hochschullehrerin für Völker- und Europarecht, siehe Kerstin von der Decken
 Wolfgang Odendahl (1931–2020), deutscher Generalleutnant außer Dienst

Siehe auch:
 Josef Odendall
 Odenthal (Begriffsklärung)